Biathlon
 Mistrzostwa Europy w Biathlonie 2018
 Futsal
 Mistrzostwa Europy w Futsalu Mężczyzn 2018
 Lekkoatletyka
 Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2018
 Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce 2018
 Łyżwiarstwo figurowe
 Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2018
 Łyżwiarstwo szybkie
 Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2018
 Piłka nożna
 Mistrzostwa Europy U-17 w Piłce Nożnej Kobiet 2018
 Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej Kobiet 2018
 Mistrzostwa Europy U-17 w Piłce Nożnej Mężczyzn 2018
 Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej Mężczyzn 2018
 Piłka ręczna
 Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 2018
 Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2018
 Piłka siatkowa
 Mistrzostwa Europy Juniorów w Piłce Siatkowej 2018
 Rugby union
 Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2018
 Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2018
 Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2018
 Saneczkarstwo
 Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie 2018
 Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2018
 Zapasy
 Mistrzostwa Europy w Zapasach 2018